En física i química:
 Energia lliure o Energia de Gibbs: Magnitud física i química relacionada amb l'energia, l'entalpia i l'entropia. Usada a la termodinàmica, a la dinàmica de les reaccions químiques, etc. per a conèixer l'espontaneïtat o la no d'un procés.
 Energia: Magnitud física, diferent de l'energia de Gibbs, relacionada amb la capacitat de fer un treball.
 Tipus d'energia:
 Energia cinètica: Energia que conté un cos pel fet d'estar en moviment.
 Energia mecànica: Energia d'un sistema analitzat segons la seva mecànica, en mecànica clàssica pot ser la suma d'energia cinètica i potencial.
 Energia elèctrica: o electricitat. Energia causada per un desplaçament ordenats d'electrons.
 Energia nuclear: Energia que uneix les partícules que formen els nuclis atòmics o energia d'enllaç nuclear.
 Energia electromagnètica: o energia radiant.
 Energia radiant: Energia continguda a les ones electromagnètiques.
 Energia tèrmica: Energia segons la temperatura a la qual es troba un cos o sistema.
 Energia fosca: Energia hipotètica postulada per explicar l'expansió de l'univers.
 Energia potencial: Energia màxima que potencialment es podria utilitzar en unes circumstàncies òptimes. Estrictament es tracta d'un valor conceptual i no d'energia que s'estigui manifestant.
 Quantitats precises d'energia amb nom propi:
 Energia d'activació: Energia necessària per iniciar un procés químic.
 Energia d'ionització: Energia necessària per arrencar un electró d'un àtom o molècula.
 Energia de desintegració: Energia neta emesa durant un procés de desintegració radioactiva.
 Energia de Fermi: Energia del nivell més alt ocupat per un sistema quàntic a temperatura zero.
 Energia de Hartree: Unitat d'energia del sistema d'unitats atòmiques
 Energia del buit: Energia de fons existent en l'espai fins i tot en absència de matèria.
 Energia del punt zero: En mecànica quàntica, energia més baixa que pot tenir un sistema físic.
 Tipus de fonts d'energia primària:
 Energia alternativa: Antic terme que englobava les fonts d'energia procedent de fonts alternatives a les convencionals.
 Energia renovable: Energia procedent de fonts naturals regenerables.
 Energia no renovable o energia exhaurible: Font d'energia que un cop consumida no es podrà o serà molt costós i difícil de regenerar.
 Fonts d'energia primària:
 Energia fòssil: Vegeu combustible fòssil. Energia obtinguda de la combustió d'antics organismes vius.
 Energia eòlica: Energia obtinguda de l'energia cinètica del vent.
 Energia de les ones: És l'energia obtinguda de l'energia cinètica de les onades del mar.
 Energia eòlica marina: Energia que aprofita l'energia cinètica dels corrents d'aigua al fons del mar.
 Energia geotèrmica: Energia obtinguda de la diferència de temperatures entre la superfície de la Terra i un punt més interior.
 Energia hidràulica: Energia obtinguda de la diferència d'alçada a la qual es troba l'aigua en un salt d'aigua a un riu o massa d'aigua dolça. Part de la diferència d'energia gravitatòria i cinètica de l'aigua als dos punts, a dalt i a baix, s'intenta transformar en energia elèctrica.
 Energia solar: Energia obtinguda directament de la radiació del Sol.
 Energia termosolar: Ús de sol per produir aigua calenta de baixa temperatura per a ús domèstic sanitari i calefacció.
 Energia solar fotovoltaica: Ús de sol per produir electricitat per efecte fotoelèctric.
 Energia solar termoelèctrica: Ús de sol per produir electricitat segons un cicle termodinàmic convencional.
 Geografia: Energía (Argentina): Nom d'una localitat de la província de Buenos Aires a l'Argentina.
 Tecnologia espacial: Enérguia: Nom d'un coet espacial de la Unió Soviètica.